Анна-Марія Ферреро (; 18 лютого 1934 — 21 травня 2018) — італійська акторка.

Біографія 
Дебютувала в кіно в 15 років. Працювала з багатьма знаменитими режисерами та акторами.  

В 37 років вийшла заміж за французького актора Жана Сореля і покинула кіно.

Фільмографія 

 Il cielo è rosso (1949)
 Il conte di Sant'Elmo (1950)
 Il Cristo proibito (1950)
 Domani è un altro giorno (1951)
 Lorenzaccio (1951)
 Le due verità (1952)
 Ragazze da marito (1952)
 Lo sai che i papaveri (1952)
 Canzoni di mezzo secolo (1952)
 Siamo tutti inquilini (1953)
 Napoletani a Milano (1953)
 Febbre di vivere (1953)
 Le infedeli (1953)
 Fanciulle di lusso (1953)
 I vinti (1953)
 Villa Borghese (1953)
 Giuseppe Verdi (1953)
 Guai ai vinti(1954)
 Cronache di poveri amanti (1954)
 Una parigina a Roma (1954)
 Totò e Carolina (1955)
 La rivale (1955)
 Il falco d'oro (1955)
 Canzoni di tutta Italia (1955)
 La vedova X (1955)
 Kean — Genio e sregolatezza (1956)
 Giovanni dalle Bande Nere (1956)
  — Війна і мир / Guerra e pace
 Suprema confessione (1957)
 Capitan Fuoco (1958)
 La notte brava (1959)
 Le sorprese dell'amore (1959)
 Il gobbo (1960)
 Gastone (1960)
 L'impiegato (1960)
 Il mattatore (1960)
  — Аустерліц / La battaglia di Austerlitz
 Culpables (1960)
 I delfini (1960)
 Capitan Fracassa (1961)
 Un giorno da leoni (1961)
 L'oro di Roma (1961)
 Una domenica d'estate (1962)
 Le quattro giornate di Napoli (1962)
 Un marito in condominio (1963)
 Controsesso (1964)

Примітки

Посилання 

Італійські акторки